Леа́ндро Ремонди́ни (; ) — итальянский футболист, защитник. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер. В качестве игрока известен по выступлениям за клуб «Милан», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Верона». Взрослую карьеру начал в 1935 году в основной команде родного клуба, в которой провёл два сезона, приняв участие в 41 матче чемпионата.

Своей игрой привлёк внимание представителей тренерского штаба «Милана», к составу которого присоединился в 1937 году. Выступал за «россонери» следующие пять лет.

С 1942 по 1952 год играл в составе команд клубов «Модена», «Варезе», «Казале», «Модена», «Лацио», «Наполи» и «Луккезе».

Завершил карьеру в родной «Вероне» в 1955 году.

В сборной 
В 1950 году защищал цвета второй сборной Италии. В составе этой команды провёл 3 матча, забил 1 гол.

В том же 1950 году дебютировал в составе основной сборной Италии. Провёл в форме главной команды страны только один официальный матч. Был участником чемпионата мира 1950 года в Бразилии.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, ещё продолжая играть на поле, в 1954 году, возглавив тренерский штаб клуба «Фоджа».

До 1960 года работал в Турции, возглавлял команды клубов «Алтай», «Бешикташ», «Галатасарай», а также был главным тренером национальной сборной Турции в 1958—1959 годах.

В начале 1960-х вернулся в Италию, где работал с командами клубов «Самбенедеттезе», «Палермо», «Трапани», «Катандзаро», «Модена», «Ливорно», «Таранто» и «Перуджа».

Последним местом тренерской работы была «Мессина», команду которой Леандро Ремондини возглавлял в качестве главного тренера до 1975 года.

Умер 9 января 1979 года на 62-м году жизни в Милане.

Достижения

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Казале»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Луккезе»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Фоджа»
Тренеры ФК «Бешикташ»
Тренеры сборной Турции по футболу
Тренеры ФК «Алтай» Измир
Тренеры ФК «Галатасарай»